Den Namen Pittel führten sowohl

 Adolph von Pittel (1838–1900), österreichischer Bauunternehmer
 Karen Pittel (* 1969), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Pittel+Brausewetter als österreichischer Bauunternehmen